«Paparazzi» puede referirse a:

Concepto 
 Paparazzi, fotógrafo (o fotógrafos) de prensa cuya labor es realizar fotografías a los famosos sin su consentimiento.

Obras 
Música
 Paparazzi (1984), canción de Jethro Tull.
 Paparazzi (1996), canción de Xzibit.
 Paparazzi (2009), canción de Lady Gaga.
Paparazzi (2012), canción de Girls' Generation.
Cine y televisión
 Paparazzi (1998), película (comedia) francesa.
 Paparazzi (2004), película (thriller) estadounidense.
 Paparazzi (años 1990), programa de televisión argentino.
Juegos
 Paparazzi (c.2004), videojuego.

Publicaciones 
 Paparazzi, revista argentina de espectáculos.